

Toponyme 

 Sunyer : commune de Catalogne.

Patronyme 

 Carles Pi i Sunyer (1888-1971), ingénieur et homme politique catalan 
  (1949-), juriste et maître de conférences catalan
 Joaquím Sunyer (1874-1956), peintre catalan
  (1947-), juge et ingénieur catalan
Patronyme catalan